Osoby noszące nazwisko Gębarowicz:
 Mieczysław Gębarowicz